geelwitte kruidenmot
 grijze kruidenmot
 oranje kruidenmot
 witte kruidenmot
 witvlekkruidenmot
 zuidelijke kruidenmot